Bridge Nine Records — американский лейбл звукозаписи, был создан в 1995 году Крисом Вренном для поддержки и развития хардкор-панк сцены в штате Массачусетс. На данный момент для лейбла записываются 20 команд из всех США, а также Англии (Dead Swans и Goodtime Boys), а за всю его историю - более 50. Лейбл является крупнейшим среди независимых лейблов, издающих хардкор во всём мире, дискография насчитывает 181 релиз.

Активные группы Bridge 9 
Agnostic Front
Alligators, The
Cruel Hand
Dead Swans
Death Before Dishonor
Defeater
Energy
Expire
Foundation
Goodtime Boys
H2O
International Superheroes of Hardcore
Lemuria
Miles Away
Mother Of Mercy
Paint It Black
Polar Bear Club
Soul Control
Strike Anywhere
Verse

Неактивные и распавшиеся группы 
Ambitions
Anger Regiment
Betrayed
Blue Monday
Breaker Breaker
Breathe In
Carry On
Champion
Cops and Robbers
Crime In Stereo
Death Threat
The Distance.
For The Worse
 American Nightmare (сейчас — Give Up the Ghost)
Have Heart
Holding On
The Hope Conspiracy
Mental
New Found Glory
No Turning Back
No Warning
Over My Dead Body
On The Rise
Outbreak
Palehorse
Panic
Proclamation
Project X (Переиздание 7-дюймовой пластинки в 2005)
Ramallah
Reaching Forward
Ruiner
Sick Of It All
Sinners and Saints
Slapshot
Some Kind Of Hate
Stand and Fight
Stars and Stripes
Striking Distance
Sworn In

Примечания

Ссылки
 Официальный сайт

Лейблы звукозаписи США
Инди-лейблы
Панк-рок-лейблы
Хардкор лейблы
Лейблы звукозаписи, основанные в 1995 году